Fouchères (Aube)
 Fouchères (Yonne)
 Fouchères-aux-Bois